Soutěž superkombinace žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala v pátek 8. února jako druhý ženský závod šampionátu. Zahájení sjezdu proběhlo v 10.00 hodin a druhá slalomová část odstartovala ve 14.00 hodin místního času. Závodu se zúčastnilo 47 závodnic z 25 zemí.

Mistryní světa se stala Němka Maria Höflová-Rieschová. Stříbrnou medaili získala vedoucí žena po sjezdové části Slovinka Tina Mazeová a bronz si odvezla, vítězka slalomu, rakouská lyžařka Nicole Hospová, která tak vybojovala první medaili pro pořadatelskou zemi Rakousko.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013